I liga szkocka w piłce nożnej (1951/1952) – pięćdziesiąty piąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Hibernian. Awans uzyskały zespoły Clyde i Falkirk. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Greenock Morton i Stirling Albion.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej